Földrajz
Curzon (Vendée), Franciaország
Curzon-vonal, Lord Curzon által javasolt lengyel-szovjetorosz határvonal